Ле-Крут () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эрви-ле-Шатель. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10118.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 115 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 37 км к юго-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 103 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 54 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 41 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 64,7 %). Из 41 активных работали 39 человек (23 мужчины и 16 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 13 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об